SFAC steht für:

 Schweizerischer Frauen-Alpen-Club, ehemaliger Bergsteigerverein
 Société des forges et ateliers du Creusot, ehemaliger französischer Industriebetrieb, siehe Schneider Electric

Abkürzung